est un album-concept de rock progressif de Rick Wakeman sorti en 1995.

Notes et références 

Album de Rick Wakeman
Album-concept
Album musical sorti en 1995